Incognito (альбом Селін Діон)
 Incognito (музичний гурт)
 Incognito (операційна система)